Turniej Shanghai Masters w roku 2007 jest pierwszą edycją tych rozgrywek w historii snookera, które odbyły się w Szanghaju (drugi turniej rankingowy w Chinach po China Open). Rozpoczynają one sezon 2007/2008. Mecze rozegrane zostały w dniach 6−12 sierpnia 2007 roku. Miejscem rozgrywania turnieju była hala Grand Stage. Planowanych jest jeszcze przynajmniej 5 takich turniejów (umowa między Chińskim Związkiem Bilarda i Snookera a Światowym Związkiem Snookera).

W Polsce turniej Shanghai Masters 2007 transmitowała komercyjna stacja telewizyjna Eurosport.

W finale spotkali się Dominic Dale oraz Ryan Day. Był to dopiero czwarty przypadek w historii snookera, aby w finale turnieju rankingowego zagrali dwaj Walijczycy. Poprzednio dokonali tego Doug Mountjoy i Wayne Jones (Mercantile Credit Classic 1989) oraz dwukrotnie Mark Williams i Matthew Stevens (UK Championship 1999 oraz w Mistrzostwach świata w 2000).

Pula nagród 
 £250000 - całkowita pula nagród dla zawodników
 £48000 – nagroda dla zwycięzcy
 £22500 - nagroda za drugie miejsce w turnieju
 £12000 - otrzymają przegrani w półfinałach
 £6500 - nagroda dla przegranych w ćwierćfinałach
 £4275 - nagroda dla przegranych w 1/8 finału
 £2750, £1725, £1325 - odpowiednio za odpadnięcie w Last 32, dla przegranych w rundzie „dzikich kart”, ostatnia faza kwalifikacji
 £500 - najwyższy break w rundzie kwalifikacyjnej 
 £2000 - za maksymalny break w kwalifikacjach
 £1000 - najwyższy break w rundzie właściwej turnieju
 £20000 - za break 147-punktowy w rundzie właściwej turnieju.

Najwyżej rozstawieni 
  John Higgins - mistrz świata
  Graeme Dott
  Shaun Murphy 
  Ken Doherty
  Ronnie O’Sullivan (nie wystąpił)

Faworyci bukmacherów 
Z kilku zakładów wybrano średnią, z której wynika, iż największe szanse na wygranie turnieju ma: Ronnie O’Sullivan - 6,00 zawodnik gospodarzy Ding Junhui - 7,00 oraz tegoroczny mistrz świata John Higgins 11,00.

Breaki 100 punktowe 
Podczas turnieju wbito 16 breaków 100-punktowych. Ani jeden nie był maksymalnym. Najwięcej wbili Walijczyk Dominic Dale i jego rodak Ryan Day. Jednak najwyższy zdobył Dale wbijając 143 punkty w finale.

Dzikie karty 
Turniej dzikich kart są rozgrywkami o awans do turnieju głównego w którym znajdują się już szesnastu najlepszych zawodników rankingu światowego.

Drabinka turniejowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Shanghai Masters w serwisie 147.pl

2007 w sporcie
Shanghai Masters (snooker)
2007 w Chinach